L'expression anglaise No Time to Die ( « Pas le temps de mourir ») peut désigner :
 Le titre original de La Brigade des bérets noirs, un film de Terence Young sorti en 1958
 Le titre original de À chacun son heure, l'épisode 2 de la saison 11 de la série télévisée Columbo, primodiffusé en 1992
 Le titre original de L'ultime hommage, un film de King Ampaw sorti en 2006
 Le titre original de Mourir peut attendre, le 25 film de la saga James Bond sorti en 2020.
 No Time to Die, la chanson thème du 25 film de la saga James Bond, interprétée par la chanteuse américaine Billie Eilish, sortie en 2020.